Pyx steht für:
 Synonym für den Faustkampf, eine Disziplin im Fünfkampf der Olympischen Spiele der Antike
 Schiffskompass (Sternbild) (lateinisch: Pyxis), ein Sternbild des Südhimmels

pyx steht für:
 Pyu (Sprache) (ISO-639-3-Code)

PYX